Radius může znamenat:
 vřetenní kost, lat. radius
 radius (astronomie)
 radius (lyže), vykrojení lyží